Довгялы  — топоним:

Беларусь 
 Довгялы — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Довгялы — деревня, Полецкишский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область